Вершки да корешки — третий студийный альбом группы «Дабац».
 Вершки да корешки — международный этно-джаз проект, основанный российскими музыкантами Алексеем Левиным и Владимиром Волковым.

См. также 
 Вершки и корешки